Cinosura – uno dei quattro villaggi all'origine di Sparta
 Cinosura – penisola che chiude la baia di Maratona
 Cinosura (mitologia) – ninfa della mitologia greca